Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2012/2013 прошёл в норвежском Хольменколлене со среды 27 февраля по воскресенье 3 марта 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET (МСК = CET + 03:00).

 События IBU

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 28 февраля 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 1 марта 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 2 марта 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 2 марта 2013 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 3 марта 2013 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 3 марта 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после седьмого этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Антон Пантов — 59 место в спринте
  Дамир Растич — 69 место в спринте
  Матти Хакала — 75 место в спринте
  Дино Буткович — 76 место в спринте
  Александр Логинов — 3 место в преследовании
  Александр Печёнкин — 22 место в преследовании
  Йоханнес Тиннес Бё — 25 место в преследовании
  Миланко Петрович — 35 место в преследовании
  Ондржей Моравец — 1 место в масстарте

  Мария Панфилова — 17 место в спринте
  Надежда Писарева — 20 место в спринте
  Жанна Юшкане — 43 место в спринте
  Катарина Иннерхофер — 45 место в спринте
  Стефани Попова — 69 место в спринте
  Анна Кистанова — 79 место в спринте
  Тириль Экхофф — 6 место в преследовании
  Эмилия Йорданова — 19 место в преследовании
  Ирина Старых — 21 место в преследовании
  Эви Захенбахер-Штеле — 29 место в преследовании
  Йоханна Талихярм — 45 место в преследовании
  Анаис Бескон — 4 место в масстарте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Александр Логинов — 5 место в спринте
  Максим Цветков — 8 место в спринте
  Йоханнес Тиннес Бё — 28 место в спринте
  Александр Печёнкин — 53 место в спринте
  Дмитрий Русинов — 54 место в спринте
  Шон Доэрти — 85 место в спринте

  Лаура Дальмайер — 7 место в спринте
  Ирина Старых — 37 место в спринте
  Валентина Назарова — 57 место в спринте
  Мона Брурссон — 71 место в спринте
  Ким Адольфсон — 80 место в спринте

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

7-й этап